Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир, КОНКАКАФ) — квалификационный турнир Чемпионата мира по футболу 2010 в Североамериканской зоне, финальный турнир которого прошёл в Южно-Африканской Республике. В турнире приняли участие команды 35 стран, входящие в КОНКАКАФ (кроме стран, входящих в КОНКАКАФ, но не входящих в ФИФА — Гваделупа, Мартиника, Синт-Мартен, Французская Гвиана и Сен-Мартен).

Участники 
Участники турнира перед жеребьёвкой были разделены на 6 корзин в зависимости от рейтинга ФИФА на май 2007 года. Жеребьёвка турнира состоялась 27 ноября 2007 в Дурбане. В ходе жеребьёвки была определена турнирная сетка всех трёх предварительных раундов. Команда из корзин A или B не могла встретиться с другими командами своей корзины ранее последнего, четвёртого раунда.
{|
!Корзина A — автоматически проходят во 2-й раунд, в группах 3-го раунда — сеянные команды
!Корзина B — автоматически проходят во 2-й раунд, в группах 3-го раунда — сеянные команды
!Корзина C — автоматически проходят во 2-й раунд, не встречаются в нём с командами из первых двух корзин
|- valign=top
|
 
 
 
|
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
|}
{|
!Корзина D — автоматически проходит во 2-й раунд, играет с командой из первых трёх корзин
!Корзина E
!Корзина F
|- valign=top
|
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Первый Предварительный раунд 
22 команды разделяются на 11 пар (команда из корзины E против команды из корзины F). 8 пар играют по два матча: дома и в гостях, 3 пары играют по одному матчу (из-за отсутствия у некоторых команд возможности провести игру на стадионе, отвечающем требованиям ФИФА). 11 победителей пар выходят во 2-й раунд.

Первые матчи 
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Ответные матчи 
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Второй Предварительный раунд 
24 команды (11 команд из 1-го раунда и 13 прошедших автоматически) разделяются на 12 пар (команды из корзин A, B, C против победителей первого раунда и команды из корзины D) и играют по два матча: дома и в гостях. 12 победителей выходят в полуфинальный раунд.

Первые матчи 
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Ответные матчи 
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфинальный раунд 
12 команд разделяются на 3 группы по 4 команды. 6 команд занявшие 1-е и 2-е места в группах выходят в финальный раунд. Турнир проходил с 20 августа по 19 ноября 2008 года.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Финальный раунд 
6 команд образуют одну группу. Команды занявшие 1-е, 2-е и 3-е места выходят в финальный турнир Чемпионата мира 2010. Команда занявшая 4-е место играет стыковые матчи с командой, занявшей 5-е место в южноамериканской зоне.

Бомбардиры 

8 голов
  Рудис Корралес
7 голов
  Карлос Павон
  Лутон Шелтон